Командування Сил логістики Збройних сил  — основне формування у складі Збройних сил України для технічного та тилового забезпечення, шляхом зберігання, підготовки (ремонту) і транспортування всієї номенклатури озброєння, боєприпасів, військової техніки, продовольства, та іншого. 

Створено шляхом злиття частин і підрозділів Тилу Збройних Сил та Озброєння Збройних сил України у відповідне командування.

Історія 
На весні 2018 року, відповідно до Указу Президента України №39/2018, в структурі Збройних сил створено Командування сил логістики Збройних сил України. Це командування об'єднало в собі служби тилу та озброєння Збройних сил України.

З 3 по 13 червня 2019 року представники Командування Сил логістики ЗС України взяли участь у найбільшому міжнародному логістичному навчанні НАТО «Capable Logistician 2019» яке проводилося у Республіці Польща. 31 серпня 2019 року секретаріат штаб-квартири НАТО з консультацій, командування та управління (СЗВ) включив Україну до переліку держав, які використовують програмне забезпечення LOGFAS.

Протягом 2020 року у ЗС України триває формування системи логістичного забезпечення за стандартами НАТО, зокрема до кінця 2020 року сплановано створення Командування Сил логістики як єдиної структури. Зокрема планується розгорнути окремі бригади логістики оперативних командувань, до складу яких увійдуть існуючі автомобільні батальйони, батальйони матеріального забезпечення та ремонтні частини оперативних командувань.
До кінця 2020 року заплановано перевести Командування сил логістики на штат єдиної військово-організаційної структури, чим повністю виконати зазначене завдання оборонної реформи.

Символіка 
Малюнок нарукавної емблеми Командування Сил логістики розроблений Головним управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення (ГУ РСМЗ ЗС) та затверджено 10 червня 2019 року, начальником Генерального штабу — Головнокомандувачем ЗС України.

В основу нарукавної емблеми покладено темно-синій трикутний щит, по центру якого срібне стилізоване зображення лицарського обладунку зі срібною облямівкою  стилізованого зображення цейхгауза. Обладунок символізує озброєння і військове спорядження, цейхгауз це зберігання зброї, спорядження, обмундирування та продовольства. Два перехрещені золоті перначі — символ органу військового управління, що вказують на два основні напрями логістичного забезпечення — тилового та ракетно-артилерійського озброєння.

Структура 
Центральний апарат Командування
 Центральне автомобільне управління ЗС України (А0119, м. Київ) 
 Центральне ракетно-артилерійське управління ЗС України (А0120, м. Київ)
 Центральне управління забезпечення пально-мастильних матеріалів ЗС України (в/ч А0125, м. Київ)
 Центральне управління продовольчого забезпечення ЗС України (А0126, м. Київ) 
 Центральне управління речового забезпечення ЗС України (в/ч А0127, м. Київ)
 Центральне бронетанкове управління ЗС України (А0174, м. Київ) 
 Центральне управління військових сполучень ЗС України (в/ч А0671, м. Київ)
 Центральне управління метрології і стандартизації ЗС України (А2187, м. Київ) 
 Центральне управління забезпечення наземними системами озброєння ЗС України 
 Центральне управління забезпечення військовою технікою ЗС України 
 Центральне управління забезпечення засобами ураження ЗС України 
 Центральне управління забезпечення ресурсами ЗС України 
 Центральне управління забезпечення технічними засобами та майном ЗС України 

Частини підпорядковані Озброєнню ЗСУ
 5-й об'єднаний центр електрогазового та автотехнічного забезпечення (А3358, м. Житомир)
 Івниця Житомирська обл. (Україна) А 1912 КСЛ 
 6-й арсенал (А1479, м. Ічня Чернігівської області)
 9-й арсенал (А4559, смт. Оржів Рівненська області)
 10-й арсенал (А2920, м. Вознесенськ Миколаївської області)
 10-та база вимірювальної техніки (А1124, м. Львів) 
 48-й арсенал (А1119, м. Калинівка Вінницької області)
 62-й арсенал (А1201, с. Богданівка Кіровоградська області)
 65-та центральна артилерійська база зберігання ракет і боєприпасів (А1352, м. Балаклія Харківської області)
 145-й окремий ремонтно-відновлювальний полк (А1080, м. Миколаїв) 
 303-тя центральна артилерійська база зберігання ракет і боєприпасів (А2192, смт. Городок, Житомирської області)
 434-та центральна ракетна база (А0981, смт. Лісове Кіровоградської області)
 482-й конструкторсько-технологічний центр (А2070, м. Київ)
 732-га центральна артилерійська база озброєння (А0153, м. Сарни Рівенська області) 
 1282-га центральна база зберігання та ремонту бронетанкового озброєння та техніки (А2730, смт. Ярмолинці Хмельницької області)
 1563-тя автомобільна база (А1587, с. Малехів Львівської області) 
 1658-й центр забезпечення бронетанковим майном (А3074, м. Харків)
 2320-й центр забезпечення автомобільною технікою та майном (А3193, с. Дубіївка Черкаської області)
 2572-га центральна артилерійська база озброєння (А4176, с. Парасковієвка Донецької області)
 3343-й об’єднаний центр забезпечення військово-технічним майном (А0297, м. Київ) 
 4223-й центр забезпечення автомобільною технікою та майном (А0598, м. Старокостянтинів Хмельницької області)
 6553-тя база вимірювальної техніки (А3386, м. Миколаїв) 
 Метрологічний центр військових еталонів Збройних Сил України (А0785, м. Харків)
 Обєднаний центр метрологічного забезпечення (А4533, м. Біла Церква Київської області)

Частини підпорядковані Тилу ЗСУ
 46-й об'єднаний центр забезпечення (А2756, м. Одеса)
 81-й центр забезпечення пальним (А3476, с. Костянтиновка Миколаївської області)
 94-й центр забезпечення пальним (А2791, м. Біла Церква Київської області) 
 124-й об'єднаний центр забезпечення (А2678, м. Львів)
 218-й об'єднаний центр забезпечення (А1361, м. Харків)
 219-й продовольчий склад (А1329, м. Козятин Вінницької області) 
 229-й об'єднаний центр забезпечення (А2788, м. Київ)
 304-й склад пального (А2363, м. Дубно Рівненської області)
 531-ша база зберігання техніки та майна служб тилу (А2082, м. Первомайськ Миколаївської області) 
 949-та центральна база пального (А2110, м. Нікополь Дніпропетровської області)
 2183-й об'єднаний центр забезпечення пальним (А4167, м. Сміла Черкаської області)
 3097-ма база засобів служби пального (А2975, м. Лубни Полтавської області)

Автомобільні і дорожні війська
 104-та окрема автомобільна бригада (А1744, м. Черкаси)
 1624-й окремий автомобільний батальйон підвезення пального (А0326 м. Черкаси)
 1647-й окремий автомобільний батальйон (А0331 м. Черкаси)

Командування

Командувач Сил логістики ЗСУ 

 (2019 — 2021) генерал-лейтенант Вишнівський Олег Віталійович
 (з 2021 р.) генерал-майор Гуляк Олег Вікторович

Начальник штабу — заступник командувача Сил логістики ЗСУ 

 (2020 — по т.ч.)  генерал-майор Гороховський Євген Петрович

Див. також 
 Головне управління оперативного забезпечення Збройних сил України 
 Військове майно

Примітки

Посилання 

 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №39/2018 

Збройні сили України 
Структурні підрозділи Генерального штабу ЗСУ